Światowy Finał IAAF 2008 (ang. 2008 IAAF World Athletics Final) – 6. w historii Światowy Finał Lekkoatletyczny odbył się 13 i 14 września 2008 w niemieckim Stuttgarcie. Impreza została przeprowadzona na stadionie Mercedes-Benz Arena.

Wyniki

Mężczyźni

Kobiety

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona zawodów

2008 w lekkoatletyce
2008
Lekkoatletyka w Niemczech
Sport w Stuttgarcie
2008 w Niemczech